Merényi Lajos (1854–1919) főlevéltárnok
 Merényi Lajos (1884–1936) sakkozó
 Merényi Lajos (?) atléta, hosszútávfutó, az 1908-as magyar atlétikai bajnokság versenyzője
 Merényi Lajos (?) labdarúgó-edző, a Debreceni VSC vezetőedzője